Fòrum de la Tecnologia de Partícules (del seu nom en anglès Particle Technology Forum), fòrum constituït en el marc de l'Institut Americà d'Enginyers Químics
 Palomar Transient Factory, sondeig astronòmic que fa ús de l'Observatori Palomar de Califòrnia
 Petit teorema de Fermat, teorema sobre teoria de nombres formulat per Pierre de Fermat
 Factor PTF (de l'acrònim en anglès PSE-binding Transcription Factor), factor de transcripció que activa la transcripció de l'ARN nuclear petit
 Productivitat total dels factors, diferència entre el creixement de la producció i l'increment dels seus factors, en Economia